Fagor, equipo ciclista español de 1966 a 1969
 Fagor, equipo ciclista francés de 1985 a 1989